Rozmanova ulica je ime dveh slovenskih ulic:
 Rozmanova ulica, Piran v Piranu in
 Rozmanova ulica, Ljubljana v Ljubljani